Wulfgar ist der Name folgender Personen:
 Wulfgar (Lichfield), Bischof
 Wulfgar (Ramsbury), Bischof